|-
| 195201 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195202 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195203 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195204 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195205 - || 2002 DH || 16 de febrer de 2002 || Eskridge || G. Hug
|-
| 195206 - || || 16 de febrer de 2002 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 195207 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195208 - || || 22 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195209 - || || 21 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195210 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195211 - || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195212 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195213 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195214 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195215 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195216 - || || 17 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195217 - || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195218 - || || 24 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195219 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195220 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195221 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195222 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195223 - || || 20 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195224 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195225 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195226 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195227 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195228 - || || 21 de febrer de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 195229 - || || 17 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195230 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 195231 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 195232 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195233 - || || 14 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195234 - || || 14 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195235 - || || 14 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195236 - || || 5 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195237 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195238 - || || 6 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195239 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195240 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195241 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195242 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195243 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195244 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195245 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195246 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195247 - || || 10 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195248 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195249 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195250 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195251 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195252 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195253 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195254 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195255 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195256 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195257 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195258 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195259 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195260 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195261 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195262 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195263 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195264 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195265 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195266 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195267 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195268 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195269 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195270 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195271 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195272 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195273 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195274 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195275 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195276 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195277 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195278 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195279 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195280 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195281 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195282 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195283 - || || 14 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195284 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195285 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195286 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195287 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195288 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195289 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195290 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195291 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195292 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195293 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195294 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195295 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195296 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195297 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195298 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195299 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195300 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5